L'église baptiste de Strasbourg est une église chrétienne évangélique baptiste à Strasbourg, France. Elle est membre de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Le pasteur principal est Glyn Hackett.

Histoire 
L'église a commencé par un petit groupe de prière en 1952 avec le pasteur Jérémie Hodoroaba, au début en langue allemande. Après quelques années les cultes sont devenus bilingues allemand-français. Dans les années 1960, l’œuvre passe sous la responsabilité de la Mission Intérieure Baptiste (M.I.B.), à Strasbourg. Les réunions ont lieu à l'église Saint-Martin de Strasbourg.

Le bâtiment actuel, dans la rue du Languedoc à la Meinau, est inauguré en 1969.

En 2004, Thierry Bonhomme est choisi comme pasteur principal.

En 2016, Glyn Hackett devient le pasteur principal.

Croyances 
L’Église a une confession de foi baptiste et est membre de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France.

Liens externes
Site officiel

Notes et références

Bibliographie 
 À la découverte des quartiers de Strasbourg : La Meinau, Ville de Strasbourg, 2009-2013.

Baptiste
Meinau
Église baptiste en France
Strasbourg Baptiste